Шебалинское сельское поселение — муниципальное образование в Заветинском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — хутор Шебалин.

Состав сельского поселения

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Заветинского района